Dražice ist der Name von Orten:

 Gemeinde Dražice im slowakischen Okres Rimavská Sobota, siehe Dražice (Slowakei)
 Gemeinde Dražice im tschechischen Okres Tábor, siehe Dražice u Tábora
 Ortsteil Dražice der tschechischen Stadt Benátky nad Jizerou

Dražice ist der Name von Personen:
 Dražice (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Draschitz